Numele de Pleșești îl poartă două localități din județul Buzău, România:
Pleșești, o localitate din comuna Berca;
Pleșești, o localitate din comuna Podgoria.